Nájera steht für:

 eine Kleinstadt am spanischen Jakobsweg in der autonomen Region La Rioja, siehe Nájera
 Nájera (Comarca), Comarca in der autonomen Gemeinschaft La Rioja

Nájera ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Nájera (* 1998), mexikanischer Eishockeyspieler
 Antonio Vallejo-Nájera (1889–1960), spanischer Psychiater und Eugeniker
 Eduardo Nájera (* 1976), mexikanischer Basketballspieler
 Francisco Castillo Nájera (1886–1950), mexikanischer Botschafter
 Manuel Nájera (* 1952), mexikanischer Fußballspieler
 Pedro Nájera (1929–2020), mexikanischer Fußballspieler